SportMax est l'une des plus vieilles émissions radiophoniques présentées au Québec. 

Le magazine sportif est présenté en semaine sur les ondes de la station beauceronne COOL FM 103,5. Sa mission est de couvrir l'actualité sportive locale et régionale.

Historique 

La première diffusion a eu lieu en 1996 alors que l'émission était co-animée par Richard Poulin et Jean-Charles Gravel. Richard Poulin est d'ailleurs demeuré à l’animation de SportMax jusqu'à son départ des ondes, en 2009.

Depuis 2014, l'émission est pilotée par Eric Veilleux, animateur et descripteur hockey (LHJMQ, LNAH). L'animateur assurait auparavant la description des parties du CRS Express entre 2009 et 2011, des Foreurs de Val d'Or entre 2011 et 2013 et les Voltigeurs de Drummondville entre 2013 et 2015.

Depuis deux décennies, l'émission se spécialise dans la couverture du hockey senior québécois, étant associée à la Ligue nord-américaine depuis ses débuts.

Émission de radio créée en 1996